Акун (, ) — один из Лисьих островов, подгруппы Алеутских островов. Входит в состав штата Аляска, США.

География 
Лежит восточнее острова Акутан и юго-западнее острова Унимак, в проливе Унимак. Площадь острова составляет 166,77 км², постоянное население отсутствует. На острове обитает популяция диких коров, потомков животных, разводившихся русскими колонистами. Северную часть острова составляет активный вулкан Акун (Гилберт, 819 м). В 1,6 км к югу от Акуна лежит остров Поа.

История 
Название дали в 1830 году Вениаминов и Литке, на карту нанёс гидрограф Тебеньков в 1852 году
Вечером 22 мая 1928 года на побережье острова потерпел крушение парусник «Звезда Фолкленда», который в тумане налетел на прибрежные камни. На следующий день на помощь потерпевшим крушение прибыли катер береговой охраны «Хайда» и судно обслуживания маяков «Кедр». Удалось спасти 312 из 320 членов экипажа и пассажиров парусника, что стало одной из самых успешных спасательных операций в истории береговой охраны США.

Примечания

Ссылки 
  данные Бюро переписи населения США

Лисьи острова
Острова Аляски